Felsőbisztra, Majdánka határából alakult község Kárpátalja Ökörmezői járásban
 Felsőbisztra, Katlanfaluhoz tartozó egykori község Kárpátalja Volóci járásban